Cléombrote (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Cléombrote Ier, régent de Sparte (480-479 av. J.-C.) ;
 Cléombrote II, roi de Sparte (380-371 av. J.-C.) ;
 Cléombrote III, roi de Sparte (242-240 av. J.-C.) ;
 Cléombrote d'Ambracie, philosophe platonicien.